Oskar Gröning (Nienburg, 1921 - 2018), comptable del camp de concentració d'Auschwitz durant la Segona Guerra Mundial
 Peter Gröning (Berlín, 1939), ciclista alemany que va córrer durant els anys 1960